een aantal dorpen in Polen, waaronder Łomnica (powiat Jeleniogórski)
 een aantal rivieren in Polen, waaronder Lomnica (rivier)
 een bergtop in de Hoge Tatra